Der Begriff Programmierung bezeichnet
 die Erstellung von Computerprogrammen, siehe Programmierung
 das mathematische Verfahren Lineare Optimierung
 das Neuro-Linguistisches Programmieren
 die Planung von Rundfunkprogrammen
 kurz die Musikprogrammierung 

Siehe auch:

 Programm
 Programmierer
 Programmiersprache
 Programming